Union Neumünster ist der Name der Fußballvereine

 FC Union Neumünster
 PSV Union Neumünster